Johann Danckwerth ist der Name folgender Personen:

* Johann Danckwerth (Geistlicher) (nach 1603–1673), evangelischer Theologe, Pfarrer und Superintendent